Seznam polkov z zaporedno številko 139.

Seznam 
 Pehotni
 139. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 139. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 139. pehotni polk (ZDA)
 139. strelski polk (ZSSR)
 139. gorski polk (Wehrmacht)
 139. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 139. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 139. poljskoartilerijski polk (ZDA)
 139. lahki artilerijski polk (ZSSR)
 139. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi